Les données suivantes ont surtout été obtenues via les synthèses publiées par les DIREN des régions Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Limousin et Poitou-Charentes, qui gèrent une série de stations hydrométriques réparties sur l'ensemble du bassin versant de la Loire.

Bassin de la Loire 
Dans les tableaux qui suivent, ces différentes mesures d'écoulement et de débit sont rassemblées. Certaines n'ont pas encore pu être obtenues et sont laissées en blanc.

Diagramme comparatif des débits (module) des affluents de la Loire, supérieurs à  :

Sous-bassin de l'Allier

Sous-bassin de l'Arroux

Sous-bassin du Cher

Sous-bassin de la Gartempe

Sous-bassin de la Creuse

Sous-bassin du Clain

Sous-bassin de la Vienne

Sous-bassin de la Maine

Sous-bassin du Loir

Sous-bassin de la Sarthe

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des rivières de France
 Liste des fleuves de France
 Débit de la Seine à Paris
 Débits des cours d'eau français du bassin du Rhône

Liens externes 
 Relief et hydrographie du département de la Creuse 
 Crues et étiages dans le bassin de la Maine
 Site du SANDRE - Recherche d'un cours d'eau
 Carte des cours d'eau de la région d'Auvergne (page 1)

Loire (fleuve)
Liste en rapport avec l'eau